Esta é uma lista de todas as canções (editadas em CD) da fadista portuguesa Mariza.



A
Anéis do meu cabelo (Fado curvo, 2003)

B
Barco negro (Fado em Mim, 2002)
Barco negro (Fado em Mim (Collectors Edition - Live at WOMAD 2002), 2002)

C
Caravelas (Fado curvo, 2003)
Cavaleiro Monge (Fado curvo, 2003)
Cavaleiro Monge (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Chuva (Fado em Mim, 2002)
Chuva (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)

D
Desejos vãos (Transparente, 2005)
Desejos Vãos (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Duas lágrimas de orvalho (Transparente, 2005)
Duas lágrimas de orvalho (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)

E
Entre o rio e a razão (Fado curvo, 2003)
Estranha forma de vida (Fado em Mim (Collectors Edition - Live at WOMAD 2002), 2002)

F
Fado curvo (Fado curvo, 2003)
Fado Português de nós (Transparente, 2005)
Fado Torto (Transparente, 2005)
Feira de Castro (Fado curvo, 2003)
Feira de Castro (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)

G

H
Há festa na Mouraria (Fado em Mim, 2002)
Há festa na Mouraria (Fado em Mim (Collectors Edition - Live at WOMAD 2002), 2002)
Há palavras que nos beijam (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Há palavras que nos beijam (Transparente, 2005)
Há uma música do Povo (Transparente, 2005)
Há uma música do povo (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)

I

J

K

L
Loucura (Fado em Mim, 2002)
Loucura (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)

M
Malmequer (Transparente, 2005)
Maria Lisboa (Fado em Mim (Collectors Edition - Live at WOMAD 2002), 2002)
Maria Lisboa (Fado em Mim, 2002)
Maria Lisboa (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Medo (Transparente, 2005)
Medo (Mariza - Concerto em Lisboa, 2005)
Menino do Bairro Negro (Fado curvo, 2003)
Menino do Bairro Negro (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Meu fado meu (Transparente, 2005)
Meu fado meu (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Montras (Transparente, 2005)
Montras (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)

N

O
O deserto (Fado curvo, 2003)
Ó gente da minha terra (Fado em Mim, 2002)
Ó gente da minha terra (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Oiça lá ó Senhor Vinho (Fado em Mim, 2002)
Oiça lá ó Senhor Vinho (Fado em Mim (Collectors Edition - Live at WOMAD 2002), 2002)
O silêncio da guitarra (Fado curvo, 2003)
Oxalá (Fado em Mim, 2002)

P
Poetas (Fado em Mim, 2002)
Por ti! (Fado em Mim, 2002)
Primavera (Fado em Mim (Collectors Edition - Live at WOMAD 2002), 2002)
Primavera (Fado curvo, 2003)
Primavera (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)

Q
Quando me sinto só (Transparente, 2005)
Que Deus me perdoe (Fado em Mim, 2002)

R
Recusa (Transparente, 2005)
Recusa (Mariza - Concerto em Lisboa, 2006)
Retrato (Fado curvo, 2003)

S

T
Terra d'água (Fado em Mim, 2002)
Toada do desengano (Transparente, 2005)
Transparente (Transparente, 2005)

U

V
Variações sobre Armandinho (Fado em Mim (Collectors Edition - Live at WOMAD 2002), 2002)
Vielas de Alfama (Fado curvo, 2003)

W

Y

Z

Mariza
Cancoes Mariza

Ver também
Mariza

Ligações externas
Fado em mim, 2002
Fado curvo, 2003
''Transparente, 2005
Concerto em Lisboa (CD), 2006